Ulam ima več pomenov.

Osebnosti 
 Adam Bruno Ulam (1922–2000), poljsko-ameriški zgodovinar in profesor.
 Stanislaw Marcin Ulam (1909–1984), poljsko-ameriški matematik.